IPW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ipswich (Regno Unito)
 IPW – Packet writing